Villavendimio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villavendimio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villavendimio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar